Герман Сенатор (; 1834—1911) — немецкий ; почётный профессор Берлинского университета; доктор медицины.

Биография

Герман Сенатор родился 6 декабря 1834 года в городе Гнезно в еврейской семье. По окончании университета в Берлине и получении в 1857 году степени доктора медицины (его наставниками были Шёнлейн, Мюллер, Траубе), он в течение десяти лет занимался частной практикой и приобрел имя выдающегося терапевта, что побудило университет, несмотря на его еврейской происхождение, предложить ему чтение лекций по внутренним болезням. 

С 1872 года Сенатор стал одним из редакторов «Centralblatt für die medizinische Wissenschaft».
  

В 1875 года Г. Сенатор был назначен экстраординарным профессором и главным руководителем  в Берлине. 

В 1881 года Герман Сенатор был также утвержден в должности директора клиники Charité, a с 1888 года он стал руководить и университетской клиникой внутренних болезней. 

Несмотря на свое громкое имя и на ведение им клиники и поликлиники, Герман Сенатор ввиду принадлежности к еврейству не удостоился ординатуры и оставался в звании заслуженного профессора, получив, впрочем, титул тайного советника. 

Сенатору принадлежат труды ο лечении лихорадки, ο выделении белка в здоровом и больном состоянии, ο болезнях органов движения, ο заболеваниях почек и т.д. 

Имя Сенатора пользовалось в своё время популярностью и среди русских евреев, встречавших с его стороны теплое отношение. Сенатор принимал участие и в еврейской общественной жизни, примыкая по своим убеждениям скорее к ортодоксальному, нежели к либеральному течению среди германских евреев. 

Перу Сенатора принадлежит значительное число выдающихся работ по различным отраслям медицины; его труд «Albuminurie im gesunden und kranken Zustande» (1882) был переведён на многие европейские языки.

Герман Сенатор умер 14 июля 1911 года в городе Берлине.

Библиография

 «Untersuchungen über den fieberhaften Process und seine Behandlung.» Berlin, 1873. 
 «Die Albuminurie in physiologischer und klinischer Beziehung und ihre Behandlung.» Berlin, 1881, 1890.
 «Die Albuminurie im gesunden und kranken Zustande.» Berlin, A. Hirschwald, 1882. 
 «Die Krankheiten des Bewegungsapparates. Diabetes Mellitus und insipidus.» 1879.
 «Die Erkrankungen der Nieren.» 1902.
 «Ueber Pseudoleukämie.» 1903. Berlin und Wien, Urban & Schwarzenberg.
 «Krankheiten und Ehe.». München, 1904.
 «Polycythämie und Plethora.» Berlin, 1911.

 С. Каминер, Г. Сенатор. Кровное родство и брак, последствия для потомства. Психические болезни и брак. Алкоголизм, морфинизм и брак. В 2-х выпусках. Перевод с немецкого доктора П. И. Лурье-Гиберман. СПб: Издание журнала «Современная медицина и гигиена», 1906.

Примечания

Литература 
 Когут А. «Знаменитые евреи».
 Jewish Encyclopedia, XI, 193—194.

Ссылки 
 

Доктора медицины
Председатели Берлинского медицинского общества